Ludlow pode se referir a:

Pessoas
Ludlow Griscom
Peter Ludlow

Localidades
Ludlow (Missouri)
Ludlow (Illinois)
Ludlow (Kentucky)
Ludlow (Colorado)
Port Ludlow
Castelo de Ludlow
Ludlow Falls

Outros
Ludlow Massacre (canção)

Desambiguação